Curtiz ist der Familienname folgender Personen:

 Kitty Curtiz (1915–2006), Lyrikerin und Autorin
 Michael Curtiz (1886–1962), ungarisch-österreichisch-amerikanischer Filmregisseur